Walls (акроним от We Are Like Love Songs) — седьмой студийный альбом американской рок-группы Kings of Leon, изданный в октябре 2016 года лейблом RCA Records. Диск сразу достиг позиции № 1 в США (Billboard 200) и в Великобритании.

Об альбоме 
В августе 2016 года группа анонсировала, что название альбома будет We Are Like Love Songs (aka WALLS), и что релиз запланирован на 14 октября 2016 года.

Walls дебютировал на позиции № 1 в американском хит-параде Billboard 200 с тиражом в 77,000 альбомных эквивалентных единиц, включая 68,000 традиционных альбомных продаж. Альбом стал первым для группы Kings of Leon диском на вершине чарта США, ранее их диски были на позиции № 2 (Mechanical Bull и Come Around Sundown). Он также дебютировал на позиции № 1 в Ирландии, Новой Зеландии и в Великобритании.

Список композиций

Чарты

Сертификация

Участники записи 
 Калеб Фоллоуилл — вокал, гитара, перкуссия
 Мэтью Фоллоуилл — гитара, перкуссия, вокал
 Джаред Фоллоуилл — бас-гитара, перкуссия, вокал
 Натан Фоллоуилл — ударные, перкуссия, вокал
 Markus Dravs — продюсер

Примечания 

Поп-рок-альбомы
Альбомы RCA Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы Kings of Leon
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart